Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ) — товарная биржа в СССР, учреждена в октябре 1990 года политиком и бизнесменом К. Боровым.


История 
В начале 1990 года в Москве организуются первые товарные биржи — «Алиса», Российская товарно-сырьевая (РТСБ) и Московская товарная биржа (МТБ) — на которые тогда приходилось до половины всего оптового биржевого оборота России.
РТСБ реально создана в апреле 1990 года под названием Московская товарно-сырьевая биржа (МТСБ), учреждена в апреле 1990 г., зарегистрирована 28 ноября 1990.
  
Основные направления в деятельности РТСБ — это оптовая торговля и котировка цен.
ЗАО «Российская биржа»
Физически располагалась в центральном корпусе Московского почтамта на Мясницкой улице (бывший главный операционный зал почтамта был операционным залом РТСБ). 

В 1995 году переориентирована на торговлю ценными бумагами и 21 апреля, на годовом собрании акционеров, переименована в Российскую фондовую биржу РТС (Российская торговая система).

В 1998 году Российская товарно-сырьевая биржа прекратила операции. Президент биржи  А. Ф. Власов пропал без вести; после его исчезновения в сейфе биржи были найдены векселя фирм, аффилированных с А. Власовым. Многие брокерские фирмы, аккредитованные на бирже, а позднее и сама биржа, были признаны банкротами.
 
В 2015 году Боровой, вспоминая сомнительную историю с обстрелом собственного автомобиля некой бандой рейдеров, сообщил, что «потом эти люди воспользовались другим путем: биржу захватили два менеджера Алексей Власов и Александр Дедученко, а меня отстранили», судьба их до сих пор не выяснена.

Руководители 
 Президент-главный управляющий РТСБ — Власов, Алексей Феликсович, с 1993 года

См. также 
 Экономические реформы в России (1990-е годы)

Ссылки 
 Образование российских товарных бирж // mabico.ru
 РОССИЙСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА ПРОДАЕТ АКЦИИ ТОЛЬКО СВОИМ // Коммерсантъ, 18.03.1991

Примечания 

Бывшие товарные биржи